

Pessoas
Jean Auguste Dominique Ingres

Outros
Ingres (SGBD)

Ingres

it:Ingres